Liste des 183 communes de la province de Tarragone en Catalogne (Espagne).

Cartes

Liste

Notes et références

Voir aussi

Sources 
  Statistiques de population sur le site idescat.cat
  Instituto Nacional de Estadistica

  Diputació de Tarragona
  Cartes de lieux de la province de Tarragone sur le site dices.net

Articles connexes 
 Liste des communes de Catalogne - Liste des communes des provinces : Barcelone, Gérone, Lérida
 Liste des communes d'Espagne

Tarragone
Commune